

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5
 Tuczno – miasto
 Tuczno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Tuczno – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Tuczno – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie
 Tuczno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska

Jeziora w Polsce 
 Tuczno – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Tuczno – jezioro w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Śliwice
 Tuczno – jezioro w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Człuchów
 Tuczno – jezioro w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osieczna
 Tuczno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Tuczno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Tuczno – jezioro w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina
 Tuczno – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Dobra
 Tuczno – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
 Tuczno – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Tuczno

Inne 
 Tuczno – gmina miejsko-wiejska
 Tuczno – gromada w powiecie inowrocławskim
 Tuczno – gromada w powiecie wałeckim

Zobacz też 
 Tuczno Drugie, Tuczno Pierwsze, Tuczno Trzecie, Tuczenko, Tuczno Krajeńskie, Zamek w Tucznie